Riccioli steht für:

 Riccioli (Mondkrater), ein Mondkrater
 Giovanni Riccioli (1598–1671), italienischer Theologe, Astronom und Philosoph